Torn Arteries () — седьмой студийный альбом британской метал-группы Carcass, вышедший 17 сентября 2021 года на лейбле Nuclear Blast. Названный в честь демо-записи, записанной бывшим барабанщиком Carcass Кеном Оуэном, это первый полноформатный альбом коллектива за 8 лет с момента выхода Surgical Steel. Также это первый альбом со времён Swansong (1996), записанный в составе четырёх человек. Выход Torn Arteries изначально планировался на 7 августа 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 релиз был отложен более, чем на год.

Список композиций

Участники записи 
 Джефф Уокер — ведущий вокал, бас-гитара
 Билл Стир — бэк-вокал, гитара
 Дэниел Уайлдинг — ударные
 Том Дрейпер — гитара

Чарты

Примечания

Ссылки 

Альбомы Nuclear Blast Records
Альбомы Carcass